Miasta w USA:
 Black Wolf – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago

Gminy w USA:
 Black Wolf (ang. Black Wolf Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ellsworth
 Black Wolf (ang. Black Wolf Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago